Сулакское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Сулакское сельское поселение — входит в Краснопартизанский район Саратовской области
 Сулакское сельское поселение — входит в Умётский район Тамбовской области